

Cinéma 
 Le Témoin, film muet français réalisé par Louis Feuillade en 1912 ;
 Le Témoin (Il Testimone), film italien de Pietro Germi, sorti en 1946 ;
 Le Témoin, film belge réalisé par Anne Walter en 1969 ;
 Le Témoin (A tanu), film hongrois réalisé par Péter Bacsó en 1969 ;
 Le Témoin, film français de Jean-Pierre Mocky, sorti en 1978.

Littérature 

 Le Témoin,  de la série de bande dessinée Jess Long d’Arthur Piroton et Dom;
 Le Témoin, roman de Monique Corriveau, paru en 1969.

Presse 
 Le Témoin, est un périodique français fondé par Paul Iribe en 1906.

Télévision 

 Le Témoin (Kojak: None So Blind), téléfilm américain réalisé par Alan Metzger en 1990 ;
 Le Témoin (The Best Man), premier  épisode de la saison 7 de How I Met Your Mother diffusé en 2011 ;
 Le Témoin, quatrième épisode de la saison 1 des Hommes de l'ombre diffusé en 2012.

Voir aussi